Syddvärgfotingar (Hanseniella) är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Bagnall 1913. Syddvärgfotingar ingår i familjen snabbdvärgfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snabbdvärgfotingar